Krastewa ist der Familienname folgender Personen:

 Irena Krastewa (* 1955), bulgarische Medienunternehmerin
 Stojka Krastewa (* 1985), bulgarische Boxerin und Olympiasiegerin
 Zwetana Krastewa,  bulgarische Biathletin